L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Suède à Båstad se déroule du 8 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Misaki Doi remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Danka Kovinić, décrochant à cette occasion le deuxième titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Misaki Doi et Natalia Vikhlyantseva.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnole Paula Badosa, de la Roumaine Ana Bogdan, des Tchèques Marie Bouzková, Barbora Krejčíková et Kristýna Plíšková, de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, des Slovènes Polona Hercog, Kaja Juvan et Tamara Zidanšek, de la Serbe Ivana Jorović, de la Russe Anastasia Potapova, de la Slovaque Anna Karolína Schmiedlová, de l'Allemande Laura Siegemund et de la Chinoise Zhang Shuai. Elles sont respectivement remplacées par Kimberley Zimmermann, Katarzyna Kawa, Johanna Larsson, Dalma Gálfi, Andrea Gámiz, Ekaterine Gorgodze, Tereza Mrdeža, Jana Čepelová, Sara Errani, Danka Kovinić, Başak Eraydın, Anhelina Kalinina, Anna Zaja et Paula Ormaechea.

Lauréates 
En simple, la Japonaise Misaki Doi s'impose en deux sets face à la Monténégrine Danka Kovinić. Il s'agit de son deuxième titre en WTA 125.

En double, Misaki Doi et Natalia Vikhlyantseva remportent leur premier titre ensemble en battant Alexa Guarachi et Danka Kovinić.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Suede
Sport en Suède en 2019
Tennis en juillet 2019